

Toponyme 

Grosse Île, ville du Michigan ;
Grosse Île (archipel de l'Isle-aux-Grues), île du Québec ;
Grosse-Île (Îles-de-la-Madeleine), municipalité du Québec ;
Saint-Luc-de-Grosse-Île, ancienne municipalité du Québec.